Клод Александр Альберт Фалсан (;  14 травня 1833 —  11 лютого 1902, Сен-Сір-о-Мон-д'Ор) — французький геолог та гляціолог.

Нагороди 
 Lauréat de l'Institut, prix Bordin.
 Grande médaille du Congrès des sociétés savantes.
 Médaille d'or du concours de la Sorbonne, 1880.
 Médaille d'or de l'Académie de Lyon.

Вибрані роботи 
 Monographie géologique du Mont-d'Or lyonnais et de ses dépendances, 1866.
 Note sur les terrains subordonnés aux gisements de poissons et de végétaux fossiles du Bas-Bugey, 1873.
 Monographie géologique des anciens glaciers et du terrain erratique de la partie moyenne du bassin du Rhône, 1875.
 Notice sur la vie et les travaux de Théophile Ebray – On the life and work of Théophile Ébray.
 La période glaciaire étudiée principalement en France et en Suisse, 1889.
 Les Alpes françaises, la flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la transhumance, 1893.

Примітки 

Персоналії:Ліон
Французькі геологи
Французькі гляціологи